Rania pode se referir a:
 Rania da Jordânia - rainha consorte da Jordânia
 Rania ou BP Rania - grupo feminino sul-coreano
 Rânia - filme brasileiro de 2011

Desambiguação